Ива́н Соколо́в:
 Соколов, Иван (в монашестве Андрей; ок. 1789—1827) — архимандрит Русской православной церкви, Слободского Крестовоздвиженского монастыря, Вятской епархии.
 Соколов, Иван (род. 1968) — нидерландский шахматист.
 
 Соколов, Иван Алексеевич (1717—1757) — русский гравёр.
 Соколов, Иван Васильевич (1891—?) — советский военно-морской деятель, инженер-капитан 1-го ранга.
 Соколов, Иван Глебович (род. 1960) — российский композитор и пианист.
 Соколов, Иван Дмитриевич (1812—1873) — профессор механики, ректор Новороссийского университета.
 Соколов, Иван Ефимович (1892—1971) — генерал-майор авиации, Краснознамёнец.
 Соколов, Иван Захарович (1928—1982) — советский украинский партийный деятель.
 
 Соколов, Иван Матвеевич (1816—1872) — доктор медицины, профессор Московского университета.
 Соколов, Иван Михайлович (1900—1982) — советский военачальник, генерал-полковник авиации.
 Соколов, Иван Поликарпович (в монашестве Николай; 1780—1851) — епископ Русской православной церкви, епископ Калужский и Боровский.